

Toponyme 

 Phères, ville et port de Thessalie, en Grèce.
 Phères, village du district de l’Euros, en Thrace, en Grèce.
 Phères, ville d'Arcadie, en Grèce.
 Phères, ville de Messénie, en Grèce.

Personnage mythologique 

 Phérès fils de Créthée, fondateur éponyme de Phères en Thessalie.
 Phérès fils de Jason, tué soit par sa mère Médée soit par les Corinthiens.